Наталі Тозья була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Амелі Моресмо.

У фіналі Моресмо перемогла Анке Губер з рахунком 7–6 (7–2), 6–1 against Анке Губер.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Марі П'єрс (2-ге коло)
  Анна Курнікова (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (півфінал)
  Олена Дементьєва (2-ге коло)

 Сандрін Тестю ''(1-ше коло) 
 Анке Губер ''(фінал) 
 Емі Фрейзер ''(чвертьфінал) 
 '''Амелі Моресмо (переможниця)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Open Gaz de France 2001 Draw 

2001
Тур WTA 2001